Kathy Jordan e Elizabeth Smylie erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Jordan con Alycia Moulton e Smylie con Catherine Tanvier.

Jordan e Moulton hanno perso nel 3º turno contro Hana Mandlíková e Wendy Turnbull.

Smylie e Tanvier perso nei quarti di finale contro Martina Navrátilová e Pam Shriver.

Navrátilová e Shriver hanno battuto in finale 6–1, 6–3 Mandlíková e Turnbull.

Teste di serie

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (campionesse)
 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (secondo turno)
 Hana Mandlíková /  Wendy Turnbull (finale)
 Chris Evert-Lloyd /  Anne White (secondo turno)
 Elizabeth Smylie /  Catherine Tanvier (quarti di finale)
n/a
 Gigi Fernández /  Robin White (terzo turno)
 Elise Burgin /  Rosalyn Fairbank (semifinali)

n/a 
 Kathy Jordan /  Alycia Moulton (terzo turno) 
 Svetlana Černeva /  Larisa Neiland (primo turno) 
n/a 
 Jo Durie /  Anne Hobbs (primo turno) 
 Lori McNeil /  Catherine Suire (primo turno) 
 Zina Garrison /  Kathy Rinaldi (terzo turno) 
 Candy Reynolds /  Anne Smith (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo di Wimbledon 1986